För personer med stavningen Jonas Anderson, se Jonas Anderson.

Jonas Andersson och liknande namn kan avse:

Politiker
 Jonas Andersson i Häckenäs (1810–1887), riksdagsledamot
 Jonas Andersson (1832–1903), hemmansägare och riksdagsledamot
 Jonas Andersson i Trossnäs (1834–1898), godsägare och politiker
 Jonas Andersson i Ölsund, (1851–1913), hemmansägare och riksdagsledamot
 Jonas Andersson i Hedsta (1873–1931), riksdagsledamot
Jonas Andersson (Liberalerna) (född 1965), ledamot i Liberalernas partistyrelse
Jonas Andersson i Skellefteå (född 1972), riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
 Jonas Andersson i Linköping (född 1989), i riksdagen kallad Jonas Andersson i Linghem, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna

Övriga
 Jonas Andersson (racerbåtsförare) (född 1974)
Jonas Andersson (fotbollsspelare) (född 1975)
Jonas Andersson (kartläsare) (född 1977)
Jonas Andersson (bågskytt) (född 1979), se Commons-kategori
 Jonas Andersson (ishockeyspelare) (född 1981)
 Jonas Andersson (simmare) (född 1982)
 Jonas Andersson (speedwayförare) (född 1990)

Se även
Jonas Anderson